Атамант (, Athamas) може да се отнася за:

 Атамант в древногръцката митология син на Еол (син на Елин) и на Енарета, цар на Ормения в Беотия
 Атамант (Теос), основател на град Теос в Мала Азия
 Атамант (син на Енопион), внук на Дионис и Ариадна, изселва се с баща си от Крета в Хиос
 Атамант (философ), древногръцки философ от училището на Питагор
 Атамант (паяци), вид паяци